IJP est un sigle qui peut désigner :
 International Journal of Psychoanalysis, une revue scientifique internationale de psychanalyse ;
 , une revue universitaire tri-annuelle évaluée par des pairs sur le jeu ;
 , un ancien parti politique indien.